

Vaugeois 

 Denis Vaugeois (1935), éditeur, historien et homme politique québécois.
 Henri Vaugeois (1864-1916), militant nationaliste français, cofondateur de l'Action française.